Prva savezna liga Jugoslavije bila je najviši rang fudbalskog takmičenja u Jugoslaviji 1988/89. godine. I šezdesetprva sezona po redu u kojoj se organizovalo prvenstvo Jugoslavije u fudbalu. Šampion je postala Vojvodina iz Novog Sada, osvojivši svoju drugu šampionsku titulu.

U ovom prvenstvu važilo je pravilo da se u slučaju nerešenog rezultata u meču pristupi izvođenju jedanesteraca, a jedan bod se dodeljivao timu koji na ovaj način dobije meč.

Liga 

Najbolji strelac: Davor Šuker (NK Osijek) - 18 golova.

Šampion 
 FK VOJVODINA (trener: Ljupko Petrović):

igrači (utakmica/golova):
 Čedomir Maraš (34/0) (golman)
 Budimir Vujačić (31/7)
 Siniša Mihajlović (31/4)
 Miloš Šestić (30/7)
 Goran Kartalija (28/1)
 Dušan Mijić (28/1)
 Svetozar Šapurić (28/1)
 Stevan Milovac (26/2)
 Ljubomir Vorkapić (25/6)
 Dragan Punišić (25/4)
 Slaviša Jokanović (24/4)
 Dejan Joksimović (23/5)
 Milan Popović (20/1)
 Zoran Mijucić (19/4)
 Željko Dakić (15/2)
 Dragan Gaćeša (15/0)
 Miroslav Tanjga (14/1)
 Dragan Marković (7/0)
 Zoran Milosavljević (6/0)
 Enes Muhić (4/0)
 Marijan Zovko (4/0)
 Jovo Bosančić (2/0)
 Zoran Hajdić (1/0)
 Dragan Vasić (1/0) (golman)

Vidi još 
 Kup Jugoslavije u fudbalu
 Prvenstvo Jugoslavije u fudbalu
 Fudbalski savez Srbije

Spoljašnje veze 
 Tabele fudbalskih prvenstava Jugoslavije

Првенства Југославије у фудбалу
Сезона 1988/89. у југословенском фудбалу